Kabelo Dembe (ur. 10 maja 1990) – piłkarz botswański grający na pozycji bramkarza. Jest zawodnikiem klubu Township Rollers.

Kariera klubowa 
Kelebale jest wychowankiem klubu Township Rollers ze stolicy Botswany, Gaborone

Kariera reprezentacyjna 
W 2012 roku Dembe został powołany do reprezentacji Botswany na Puchar Narodów Afryki 2012.

Bibliografia 
 Profil na MTNFootball.com 

Botswańscy piłkarze
Uczestnicy Pucharu Narodów Afryki 2012
Urodzeni w 1990